Kian kan syfta på följande:

 Kian, ett persiskt förnamn

Geografi

Iran 

 Kīān (ort i Iran), Hamadan,

Kina 

 Ji'an (prefekturhuvudort i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar